Вірсаладзе Елісо Костянтинівна (1942, Тбілісі) — грузинська і російська піаністка.
 Вірсаладзе Симон Багратович (повне ім'я: Вірсаладзе Симон Багратович; *31 грудня 1908 (13 січня 1909)(19090113), Тіфліс — 7 лютого 1989, Тбілісі) — відомий театральний художник часів СРСР.